Messier 99 – galaktyka spiralna
 Barret M99 – amerykański wielkokalibrowy karabin wyborowy
Artyleria Austro-Węgier
 7 cm Gebirgskanone M.99 – górskie działo
 10 cm Gebirgshaubitze M 99 – haubica górska
 PZL M-99 Orkan